Curtis kan som auktorsförkortning betyda:

 John Curtis 1791-1862 entomolog
 John Thomas Curtis 1913–1961, botaniker
 Moses Ashley Curtis 1808–1872, botaniker
 William Curtis 1746–1799, botaniker och entomolog

Robotskapade auktorsförkortningar